Daniel Mwangi – maratoneta keniota
 Dickson Mwangi Wathika – attivista e politico keniota
 Gideon Mwangi Gathimba – mezzofondista keniota
 Stella Mwangi – cantante keniota naturalizzata norvegese